Pariški mirovni ugovor (1763.), kojim je završen Sedmogodišnji rat
 Pariški mirovni ugovor (1783.), kojim je završen Američki rat za neovisnost
 Pariški sporazum 1814., kojim je završena rat između Francuske i Šeste koalicije
 Pariški mirovni ugovor (1856.), kojim je završen Krimski rat
 Pariški mirovni ugovor (1898.), sklopljen nakon španjolsko-američkog rata
 Pariški mirovni ugovori (1947.), skupina ugovora potpisana potpisana u Parizu 10. veljače 1947., formalno sklapanje mira nakon 2. svjetskog rata između Saveznika s jedne te Bugarske, Mađarske, Italije, Rumunjske i Finske s druge strane
 Pariški ugovor (1951.), ugovor između Belgije, Francuske, Zapadne Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske, kojim je utemeljena Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ)
 Pariški sporazum,  klimatski sporazum potpisan na 21. zasjedanju Konferencije stranaka (COP 21) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) u Parizu 2015. godine

Povezani članci 
 Pariški mir
 Pariška mirovna konferencija